Бершеда — фамилия. Известные носители:

 Бершеда, Евгений Романович (род. 1945) — украинский дипломат, экономист.
 Бершеда, Роман Васильевич (1912—1979) — советский правовед.